

Geografia
 Callander – località della Scozia
 Callander – località dell'Ontario (Canada)

Astronomia
 22613 Callander – asteroide

Persone
 Charlie Callander – dirigente sportivo australiano
 Don Callander – scrittore statunitense
 Donald Callander – militare britannico
 Drew Callander – hockeista su ghiaccio canadese
 Gary Callander – rugbista scozzese
 Jock Callander – hockeista su ghiaccio canadese
 Peter Callander – paroliere britannico
 Preston Callander – hockeista su ghiaccio canadese